

Geografia 
Lettonia
 Reģi – paese nel comune di Alsunga
Pakistan
  Regi – paese della città di Peshawar nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa

Persone 
 Reginald Waldie Blinker, detto Regi – calciatore olandese
 Reginald Paul Stefan Penxten, detto Regi – disc jockey e produttore discografico belga
 László Régi – calciatore ungherese
 Francesco Maria De Regi – matematico italiano

Pagine correlate 
 Reggi 
 Reggie 
 Reg